Северное море — многозначный термин:

 Северное море — море в Европе
 Северное море — одно из устаревших названий Белого моря
 Северное море, Техас — бельгийский фильм